ED o Ed puede referirse a:
 Ed (Suecia), localidad del municipio de Dals-Ed;
 Ed (nombre), en inglés, forma abreviada de nombres que empiezan por Ed-, como Edward, Edmund, Edgar y Edwin;
 Ed (personaje de Cowboy Bebop);
 Ed (personaje de Ed, Edd y Eddy);
 Ed (serie de televisión) de Estados Unidos (200-2004);
 Ed (supermercados), grupo francés de maxidescuento;
 Ed (Unix), editor de Unix;
 Ð, letra del alfabeto latino, también llamada eth;
 Encyclopædia Dramatica;
 Ejército de Dumbledore;
 Energía de desintegración;
 Tema de cierre (por su abreviatura, del inglés ending).